Гари — многозначный термин.

Фамилия 
 Ромен Гари (1914—1980) — французский писатель.
 Гари Бертини (1927—2005) — израильский дирижёр и композитор.
 Гари Глиттер (род. 1944) — британский поп-рок-исполнитель и автор песен, актёр.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Гари — деревня в Городокском районе Витебской области.

Грузия 
 Гари — деревня в Онском муниципалитете.

Россия 
Вологодская область
 Гари — деревня в Грязовецком районе.
 Гари — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область
 Гари — село в Ильинском районе.
 Гари — деревня в Палехском районе.
 Гари — деревня в Пучежском районе.
 Гари — деревня в Родниковском районе.
 Гари — деревня в Тейковском районе.
 Гари — деревня в Шуйском районе.

Кировская область
 Гари — деревня в Кильмезском районе.
 Гари — деревня в составе муниципального образования «Город Киров».
 Гари — деревня в Лебяжском районе.
 Гари — деревня в Малмыжском районе.
 Гари — деревня в Сунском районе.

Марий Эл
 Гари — деревня в Медведевском районе.

Нижегородская область
 Гари — село в Ардатовском районе.
 Гари — деревня в Богородском районе.
 Гари — село в Вадском районе.
 Гари — деревня в Ковернинском районе.
 Гари — село в Лукояновском районе.
 Гари — посёлок в Перевозском районе.
 Гари — деревня в Пильнинском районе.
 Гари — деревня в городском округе Семёновский.
 Гари — село в городском округе Сокольский.
 Гари — до 1981 года название деревни Резаново Сокольского района.
 Гари — деревня в Чкаловском районе.

Пермский край
 Гари — деревня в Большесосновском муниципальном округе.
 Гари — деревня в Добрянском городском округе, на территории бывшего Краснослудского сельского поселения.
 Гари — бывшая деревня в Добрянском городском округе, на территории бывшего Перемского сельского поселения.
 Гари — деревня в Ильинском городском округе.
 Гари — деревня в Кишертском муниципальном округе.
 Гари — деревня в Кунгурском муниципальном округе.
 Гари — деревня в Пермском муниципальном округе.
 Гари — деревня в Чердынском городском округе.
 Гари — деревня в Чернушинском городском округе.

Свердловская область
 Гари — посёлок городского типа, административный центр Гаринского городского округа.
 Гари — село в Туринском городском округе.

Смоленская область
 Гари — деревня в Руднянском районе.

Татарстан
 Гари — село в Елабужском районе.

Тверская область
 Гари — деревня в Пеновском муниципальном округе.
 Гари — деревня в Торжокском районе.

Тюменская область
 Гари — деревня в Тобольском районе.

Удмуртия
 Гари — выселок в Малопургинском районе.

Ярославская область
 Гари — деревня в Большесельском районе.

Другое 
 Гари — микрорайон в составе посёлка Запрудня Талдомского городского округа Московской области, бывшее волостное селение в Дмитровском и Ленинском уездах Московской губернии.
 Гари — Гари — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Татарстане на линии Зелёный Дол — Яранск.
 Гари — река в Татышлинском районе Башкирии, приток Гарейки.
  — разновидность цукэмоно, маринованный имбирь.
 Гари, тренер по теннису — комедия Дэнни Лейнера.

См. также 
 Гарь (значения)
 Гарри
 Гэри